Mikael Nilsson – svéd válogatott labdarúgó
Mikael Nilsson – svéd labdarúgó
Mikael Nilsson – svéd nemzetközi labdarúgó-partbíró